Д’Амико, Андреа (родился 29 августа 1964 года) — итальянский футбольный агент.
 Д’Амико, Уильям (3 октября 1910 — 30 октября 1984) — американский бобслеист, олимпийский чемпион 1948 года.